Snurren direkt kan syfta på följande filmer:

 Snurren direkt (1933), en amerikansk film med originaltiteln Beauty and the Bus
 Snurren direkt (1936), en brittisk film med originaltiteln Keep Your Seats, Please
 Snurren direkt (1952), en svensk film